Making Mr. Right peut faire référence à :
Making Mr. Right, titre original d'un film américain réalisé par Susan Seidelman, sorti en 1987, dont le titre français est Et la femme créa l'homme parfait ;
Making Mr. Right, titre original d'un téléfilm américain réalisé par Paul Fox, diffusé en 2008, dont le titre français est À la recherche de M. Parfait.